

Patronymie

 Hans Graf von Sponeck (1888-1944) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Hans-Christof von Sponeck (1939- ) est un diplomate et essayiste allemand, fils de Hans  Graf von Sponeck.
 Comtesse de Sponeck est le titre obtenu en 1701 par Léopold-Eberhard de Wurtemberg pour son épouse Anne-Sabine Hedwiger. Le titre s'est transmis à Montbéliard.

Toponymie
 Hôtel Sponeck est un bâtiment historique situé à Montbéliard dans le Doubs en France.